Mount Mannering ist der Name folgender Berge:

 Mount Mannering (Antarktika) im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Mannering (Neuseeland) in den Neuseeländischen Alpen